Фроловский — хутор в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики России. Входит в состав муниципального образования Исправненское сельское поселение.

География 
Расположен в горной части республики, на реке Большой Зеленчук.

 Уличная сеть
состоит из 8 географических объектов: 
 Переулки: Веселый пер., Кооперативный пер., Ручейный пер., Северный пер., Трудовой пер., Южный пер.
 Улицы: ул. Набережная, ул. Шоссейная
 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Зеленчукская 36 км

республиканского центра Черкесск 29 км.

Население

Инфраструктура 
Почтовое отделение 369165 (ул. Шоссейная, 26).

Транспорт 
Автодорога «Сторожевая-Исправная-Черкесск».

Примечания 

Населённые пункты Зеленчукского района